Boterhal (Amersfoort), voormalige boterwaag
 Boterwaag (Amsterdam), voormalige boterwaag in Amsterdam
 Boterhal (Axel), rijksmonument in Axel
 Boterhal (Breda)
 Boterwaag (Den Haag)
 Boterhal (Edam), voormalige boterhal in Edam
 Kunstcentrum de Boterhal, voormalige Boterhal in Hoorn
 Boterwaag (Nijmegen)